Яндекс.Панорами — вебсервіс на Яндекс.Картах, який дозволяє переглядати неперервні панорамні знімки вулиць. Запущений 2009 року, наразі доступні панорами міст Росії, України, Казахстану, Білорусі та Туреччини. В Україні на панорамах доступні знімки понад 70 міст.

Технологія зйомки 
На дах автомобіля з GPS встановлюється декілька камер з роздільною здатністю не менше 10 мегапікселів. Машина на низькій швидкості рухається по наміченому маршруту, і через кожні 20-30 метрів всі фотокамери одночасно роблять знімки.
Після закінчення зйомки з вихідних фотографій збираються панорами. Це робиться автоматично завдяки GPS, адже для кожної панорами вказуються координати і напрямок зйомки.

Історія 
Першими панорамами стали знімки Москви, що з'явилися на сервісі 10 вересня 2009 року. На початку 2010 запрацювали панорами Санкт-Петербурга та Києва. Також цього року панорами з'явилися у містах Криму (в тому числі у Севастополі, Сімферополі, Ялті, Євпаторії), Дніпру, Донецьку, Івано-Франківську, Кам'янському, Кам'янці-Подільському, Львові, Макіївці, Одесі, Ужгороді, Харкові, Чернівцях, Чорноморську, Єкатеринбурзі, Нижньому Новгороді, Казані, Краснодарі, Пермі, Самарі, Тюмені, Челябінську, Новосибірську, Омську, Уфі, Волгограді, Воронежі, Саратові, Мурманську та у курортів Краснодарського краю від Анапи до Сочі. Також створені панорами покинутого міста Прип'ять

2011 року з'являються панорами міст Білорусі (Мінськ), Казахстану (Астана) та Туреччини (Стамбул та Анкара).

Станом на жовтень 2013 Яндекс. Панорами покривають:
 235 міст Росії
 65 міст України
 6 міст Білорусі
 2 міста Казахстану
 6 провінцій Туреччини

В Україні

2010 
 18 березня — запущено Панорами вулиць для Києва.
 5 квітня — 12 нових міст на панорамах: Дніпро, Донецьк, Івано-Франківськ, Кам'янське, Львів, Макіївка, Одеса, Ужгород, Харків, Чернівці, Чорноморськ і Прип'ять.
 9 червня — панорами Кам'янець-Подільського.
 6 жовтня — додано панорами міст Криму: Севастополь, Сімферополь, Ялта, Феодосія, Бахчисарай, Алушта, Судак. Також додана панорама автотраси уздовж Південного берегу та між Севастополем і Сімферополем.
 13 грудня — вдвічі розширено Панорами Києва.

2012 
 29 травня — запущено панорами стадіонів-учасників Євро-2012 в Україні.
 6 серпня  — додано панорами Білої Церкви, Керчі, Переяслава, Умані та Чернігова.
 14 серпня — додано Миколаїв та Херсон.
 28 серпня — додано Запоріжжя.

2013 
 22 січня — додано Луганськ.
 29 січня — з'явились панорами Вінниці, Житомира, Луцька, Мукачева, Рівного та Хмельницького.
 6 лютого — додано панорами Черкас.
 13 лютого — додано Маріуполь, Суми, Кривий Ріг, Кропивницький.
 26 лютого — додано панорами Полтави і Кременчука.
 13 листопада — додано панорами Тернополя.

2015 
 3 лютого — з'явилися панорами гірськолижних курортів Буковель та Драгобрат.
 3 червня — з'явилися зимові безперервні панорами Славського (відзнято 43 кілометри трас, доріг та доріжок).
 15 липня — Яндекс додав панорами деяких морських курортів України: Затока, Курортне, Грибівка, Кароліно-Бугаз, Коблево, Кирилівка, а також Аккерманської фортеці у Білгороді-Дністровському.
 Також були оновлені панорами Одеси. Заново було знято Потьомкінські сходи, увесь центр і деякі спальні райони, додано панорами бульвару Жванецького, під'їзду до аеропорту, нового стадіону «Чорноморець», підходів до пляжів Ланжерон і Лузанівка та багато інших місць.
 20 серпня — з'явилися панорами Говерли, озера Синевир та курортів Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей: Трускавець, Моршин, Яремче.
 2 вересня — Яндекс оновив панорами вулиць Києва, Дніпра, Львова та Харкова. У містах заново у високій якості відзняли центр, великі вулиці, дорожні розв'язки, під'їзди до аеропортів, вокзалів та автостанцій (а у Дніпру — ще й річковий вокзал). Крім того, на панорамах з'явилися десятки побудованих за останні роки житлових будинків, кварталів і цілих районів.

2016 
 31 серпня — Яндекс оновив панорами Криму. Заново зняті всі великі міста, з'явилися зображення населених пунктів західного берегу (селищ Кача, Мирний, Миколаївка, Новофедорівка, Чорноморське і сіл Міжводне, Оленівка та Штормове). Також додані панорами деяких природних об'єктів.
 Влітку на спеціальному катері були відзняті Панорами Києва з Дніпра. На сервісі панорами з'являться вже до кінця 2016 року.

Див. також 
 Яндекс.Карти
 Яндекс.Затори

Примітки 

Яндекс